За мечтой — 12-ый студийный и 7-ой русскоязычный альбом украинской певицы Ани Лорак. Релиз состоялся 10 октября 2019 года под руководством лейбла Warner Music Russia. Пред-заказ альбома был открыт 26 сентября в iTunes. В него вошло 10 треков, 4 из которых уже были выпущены ранее. Синглы «Новый бывший» (2017) и «Сумасшедшая» (2018) не вошли в финальный трек-лист.

Данный альбом был записан и спродюсирован в составе новой команды 90210.Group, которую Лорак неоднократно упоминала в подписях к фотографиям релизов песен «Сон», «Я тебя ждала» и «Я в любви» на своей страничке в Instagram. Он имеет абсолютно новое звучание, категорически отличающееся от того материала, который ранее выпускала певица. Большая часть альбома записана в жанре лёгкого Поп-Дип звучания, с преобладающими нотками Электроники. В аранжировках отчётливо слышны струнные, синтезаторные и фортепианные семплы.

Об альбоме 
Работу над новым альбомом Лорак начала в феврале 2019 года, о чём сообщила на своей официальной страничке в Instagram. Однако, учитываю тот факт, что песни «Сон» и «Я тебя ждала», которые уже были выпущены на тот момент имели новое звучание и были схожи по стилистике, можно было предположить, что первые задумки Лорак о новом альбоме начались ещё в 2018 году.

19 сентября 2019 года, на своей страничке в Instagram Лорак опубликовала гифку с подписью под ней: "26/09/2019". В самой же гифке были те же цифры и 2 подписи: "ANI LORAK и NEW RELEASE".

22 сентября, в своём Instagram, Лорак выложила фотографию с подписью "Мы нарушаем тишину любовью. До премьеры осталось 4 дня! Ждёте?" и дополнила хэш-тегами: #МыНарушаем и #Backstage, тем самым раскрыв название новой песни — «Мы нарушаем».

25 сентября, так же, на своей страничке в Instagram, Лорак выложила небольшое видео с фотосессии, где можно было услышать отрывок песни «Мы нарушаем». Подпись к фото гласила о том, что премьера трека состоится 26 сентября, но это ещё не всё...Она так же сообщила, что всех ожидает ещё один БОЛЬШОЙ сюрприз. Разумеется, большинство поклонников догадались, что этим самым сюрпризом будет информация, связанная с альбомом.

26 сентября, за день до своего дня рождения, Лорак опубликовала в Instagram обложку нового альбома и дату его релиза, который получил название За мечтой. Так же, стал доступен пред-заказ в iTunes и открылся трек «Мы нарушаем». Данную фотографию с обложкой альбома Лорак сопроводила обширной подписью:

Музыкальный журналист и критик Алексей Мажаев из InterMedia дал альбому свою рецензию и оценку 7 из 10:

Синглы 
В поддержку альбома было выпущено 5 официальных синглов и 1 промосингл. Информация о них представлена ниже.
 Сон — первый официальный сингл в поддержку данного альбома. Релиз трека состоялся 18 октября 2018 года. Песня стала первой композицией певицы, выпущенной под руководством лейбла Warner Music Russia. Премьера видеоклипа состоялась 29 ноября 2018 года. Режиссёром клипа выступил Станислав Морозов. Видео получилось очень красочное, волшебное и фэнтезийное (в духе ранних работ Алана Бадоева).

Первые намёки на скорый выход новой песни появились на страничке в Instagram певицы. Лорак выложила загадочное мини-видео с подписью: "Я сделаю признание...18 октября...", в котором можно было услышать небольшой отрывок инструментала песни и увидеть цифры "18/10". На своей страничке, Лорак выкладывала ещё несколько мини-видео, с отрывками инструментала песни и вот, в конечном итоге, 18 октября 2018 года состоялся официальный релиз трека. Фото с обложкой сингла и отрывком из него Лорак сопроводила подписью: "СОН. Music by @90210.group", тем самым дав понять, что вся последующая музыка будет написана данной группой. C точки зрения поэзии, эта песня — тревожная история о женской интуиции, полная метафор и таинственных намеков, а с музыкальной стороны – совершенно новое для певицы звучание, сотканное из R'n'B ритмов и выразительной поп-музыки. Глубокий и чувственный голос певицы накладывается на фирменный саунд-команды 90210.Group, использующей все актуальные музыкальные тренды, что делает трек очень лондонским. Иная подача музыкального материала и аранжировок, стилевой подход с акцентами гипноритма в начале каждого нового куплета песни - эксперимент и для самой певицы:

 Я тебя ждала — второй официальный сингл в поддержку данного альбома. Релиз трека состоялся 16 апреля 2019 года. Премьера видеоклипа состоялась одновременно с релизом трека. Режиссёром клипа выступила Катя Царик.  В основе видео – символизм. Пространство, в котором находится певица символизирует её внутренний мир. Героиня как будто обращается к человеку, которому ещё не было сказано всё. Световые лучи выстроены как элементы некого пути по которому идёт артистка. Это история, рассказанная символами, а эмоции передаёт свет.

Данная песня — это новая история от Ани Лорак. Очень личная, очень искренняя. Она о сильной женщине. О женщине, умеющей любить, раскрываться разными красками, отпускать, благодарить. О женщине, способной прощать и идти вперед. Новая авторская песня певицы звучит в модном ритме этой весны. Каждый бит в душу, каждое слово в сердце. Здесь нет декораций, здесь есть оголённые чувства, которые возможно передать только музыкой. Созданный совместно с талантливой командой 90210.Group трек превратился в глубоко эмоциональную работу от Ани Лорак. Этой работой певица ознаменует новый этап своей жизни, словно была жизнь до и после.

 Мы нарушаем — третий официальный сингл в поддержку данного альбома. Релиз трека состоялся состоялся 26 сентября 2019 года, вместе с пред-заказом альбома. Данная композиция открывает альбом. Песня получилась в умеренном темпе, в стилистике более глубокого Поп-Дип звучания, сопровождающаяся на заднем плане тихими нотками Электроники, синтезаторными и струнными семплами. Премьера видеоклипа состоялась 4 декабря 2019 года. Съёмки клипа проходили в Сицилии. Режиссёром выступил Алан Бадоев.
 Я бы летала — четвёртый официальный сингл в поддержку данного альбома. В качестве сингла песня была представлена 3 марта 2020 года. В этот же день состоялась премьера видеоклипа. Съёмки прошли в Сицилии, а режиссёром в очередной раз выступил Алан Бадоев.
 Обещаю — пятый официальный сингл в поддержку данного альбома. В качестве сингла песня была представлена 19 марта 2020 года. В этот же день состоялась премьера видеоклипа, а режиссёром выступил Радислав Лукин. Данный трек является единственной лирической композицией на альбоме, более похожей на то, что Лорак выпускала ранее.

Промосинглы 
Я в любви — первый промосингл в поддержку данного альбома. Релиз трека состоялся состоялся 25 июня 2019 года. Песня  получилась нежной, спокойной и летней, в стилистике слабого Поп-Дип звучания с гитарными семплами. Видеоклипа на данную композицию нет.

Список композиций 
Информация об авторах песен взята из сведений к каждой песни со Spotify.

Видеоклипы 
 «Сон» — режиссёр Станислав Морозов.
 «Я тебя ждала» — режиссёр Катя Царик.
 «Мы нарушаем» — режиссёр Алан Бадоев.
 «Я бы летала» — режиссёр Алан Бадоев.
 «Обещаю» — режиссёр Радислав Лукин.

Примечания

Ссылки 

 Альбом «За мечтой» в Apple Music
 Альбом «За мечтой» на официальном сайте певицы

Альбомы Ани Лорак